Torroja puede referirse a:

Topónimos
Torroja: Oficialmente y en catalán Torroja del Priorat, es un municipio español de la comarca catalana del Priorato, en la provincia de Tarragona.

Personas
Eduardo Torroja y Caballé: Matemático español, nacido el 1 de febrero de 1847 y fallecido el 21 de febrero de 1918
Eduardo Torroja Miret: hijo del anterior,  Ingeniero Español  nacido el 27 de agosto de 1899 y fallecido el 15 de junio de 1961, primer marqués de Torroja.
José Antonio Torroja Cavanillas: hijo del anterior,  Ingeniero Español nacido en 1933, segundo marqués de Torroja.
Ana Torroja Fungairiño: hija del anterior, cantante y compositora española nacida el 28 de diciembre de 1959 que fue la voz del grupo Mecano.

Otros
Ana Torroja: Segundo álbum de estudio de la cantante Ana Torroja.